Zapper kan syfta på:

NES Zapper – en pistolformad ljuspistol
Wii Zapper – ett tillbehör till Nintendo Wii